Klachau heißen folgende geographischen Objekte:

 Klachau (Gemeinde Bad Mitterndorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bad Mitterndorf, Bezirk Liezen, Steiermark
 Klachauer Höhe, Talpasslandschaft bei Klachau zwischen Ennstal und Hinterberg